Inkrustacja – proces lub technika związany lub związana z okładaniem lub nakładaniem jakiegoś materiału na pewnej powierzchni lub w jej wnętrzu

 inkrustacja (botanika)
 inkrustacja (geologia)
 inkrustacja (zdobnictwo)

Zobacz też
 adkrustacja